Арба́тнот, иногда Арбетнот, Арбутнот, Арбютнот () — шотландская фамилия и англоязычное название, в том числе:

 клан Арбатнотт — шотландский клан.

Фамилия:
 Арбатнот, Александр (1768—1828) — епископ созданной в XIX веке Церкви Ирландии.
 Арбетнот, Гарриет (1793—1834) — одна из первых английских мемуаристок XIX века, социальный и политический наблюдатель.
 Арбетнот, Джон (1667—1735) — медик, математик и сатирик, личный врач королевы Анны.
 Арбатнот, Мариот (1711—1794) — адмирал и вице-губернатор колонии Ньюфаундленд.
 Арбатнот-Лесли, Роуз Элеонор (более известна под именем Роуз Лесли; род. 1987) — британская актриса театра, кино и телевидения.
 Арбатнот, Чарльз (1767—1850) — дипломат, посланник при дворе Оттоманской Порты (1804—1807).
 Карнеги-Арбатнотт, Элизабет (1906—1985) — британская фехтовальщица-рапиристка.

Титул:
 виконт Арбатнот
 

Географическое название:
 Арбатнот — деревня в Шотландии.
 Арбатнот — поселок в Саскачеван, Канада.
 Арбатнот — горное озеро на Маунт-Бейкер.
 Арбатнот-роуд — улица в Гонконге.

Корабли и суда:
 HMS Arbuthnot — шхуна-приватир, вооружена на Ньюфаундленде около 1778 года.
 Thomas Arbuthnot (1841) — парусное судно XIX века, служившее на линии Великобритания — Австралия.
 Alexander Arbuthnot (1816) — австралийский колёсный пароход.

См. также 
 Джон Арбетнот Фишер — британский адмирал.
 Роуз Элеанор Арбутнот-Лесли — шотландская актриса.

Примечания